Уо́рик (ранее Варвик, Уорвик или Уоруик) () — английская фамилия и топоним.

Топонимы 

Австралия
 Уорик — город в Австралии.
  — ж/д станция города.
  — пригород Перта.
  — ж/д станция города.

Англия
 Уорик — город в графстве Уорикшир.
 Уорикский замок — исторический замок города.
  — ж/д станция города.
  — ж/д станция города.
 Уорик — район графства Уорикшир.

Канада
  — гора в Альберте.
  — городок в Квебеке.
  — тауншип в Онтарио.

США
  — город в Джорджии.
  — городок в Массачусетсе.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — городок в Оклахоме.
 Уорик — город в Род-Айленде.
  — город в Северной Дакоте.
  — название нескольких тауншипов в Канаде и США.

Прочие страны
 Уорик — один из девяти округов Бермуд.
  — британская военная база на территории округа.
  — название нескольких рек в Новой Зеландии и США.

Составные топонимы Англии
 Уорикшир — графство.
  — избирательный округ графства.
  — деревня в графстве Камбрия.
  — деревня в графстве Камбрия.
  — станция лондонского метрополитена.

Составные топонимы прочих стран
 Уэст-Уорик — городок в Род-Айленде (США).

Персоналии 
Фамилия
 Граф Уорик () — графский титул.
 Уориковский доспех — подтип миланского доспеха, названный по имени Ричарда Бошана, 5-го (13-го) графа Уорика, которому принадлежал самый знаменитый доспех этого подтипа.

 Уорвик, Дайон (род. 1940) — американская певица, актриса и телеведущая, глобальный посол Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
 
 Уорик, Дерек (род. 1954) — британский автогонщик.
 Уорик, Джонси (1962—1998) — британский общественный деятель.
  (1942—2008; наст. имя Делия Хуанита Уоррик) — американская певица.
  (род. 1945) — член Палаты лордов, генеральный секретарь  (1983—1993), баронесса.
 Уорик, Кевин (род. 1954) — британский учёный-кибернетик.
  (1940—2004; наст. имя Альберт Эклс) — английский басист рок-группы The Moody Blues.
 :
  (1969—1991) — британский автогонщик.
  (род. 1981) — австралийский регбист.
  (род. 1966) — североирландский музыкант и сочинитель песен.
  (1945—1997) — английский актёр кино и телевидения.
 Уорик, Роберт (1878—1964) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (fl. 1997) — канадский ботаник.

Составная фамилия
 Уорик-Эванс, Чарльз (1885—1974) — британский виолончелист.

Имя
 Браун, Уорик (род. 1949) — австралийский автогонщик.
 Дэвис, Уорик (род. 1970) — английский актёр кино и телевидения, телеведущий, писатель, кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и кинопродюсер.
  (род. 1963) — игрок в австралийский футбол.
 Торнтон, Уорик (род. 1970) — австралийский кинорежиссёр, киносценарист и кинооператор.

Гостиницы США 
  — международная гостиничная сеть, основанная в Нью-Йорке.
  — в Нью-Йорке.
  — в Филадельфии.

Организации и учреждения 
 Уорикский университет — университет в Англии, расположен в Ковентри.
 
 
 Warwick — немецкая фирма по производству бас-гитар.
  — английская кинокомпания (1951—1962).
  — международная гостиничная сеть.
  — название нескольких аэропортов в Австралии и США.
  — название нескольких старших школ в США.

Техника армии Великобритании 
 Vickers Warwick — самолёт.
  — ряд кораблей:

См. также 
 Уоррик
 Гай из Уорика

Примечания